Fork – sytuacja w której rozwój projektu nie prowadzi już jedną drogą, ale rozwidla się na dwie lub więcej gałęzi
Fork (blockchain) – rozdzielenie projektu opartego o blockchain na dwie gałęzie rozwijane równolegle i niezależnie 
 Fork (Unix) – funkcja systemowa w systemie Unix powodująca powielenie się procesu
 Fork (system plików) – funkcja systemu plików pozwalająca na przechowywanie więcej niż jednego zestawu danych powiązanych z danym obiektem
 Fork zasobu – funkcja klasycznego systemu Mac OS pozwalająca na przechowywanie określonych danych w określonej sekcji pliku bądź forku systemu plików

Gminy w USA:
 Fork (ang. Fork Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
 Fork (ang. Fork Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Fork (ang. Fork Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Warren
 Fork (ang. Fork Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne